Niemcy:
 Muldestausee – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie ANhalt-Bitterfeld
 Muldestausee – zbiornik retencyjny